

Geografia

Australia
 Dundas – sobborgo di Sydney, città australiana nel Nuovo Galles del Sud
 Dundas – località australiana della regione del Somerset
 Dundas – località mineraria dell'Australia, in Tasmania
 Contea di Dundas – Local Government Areas della regione di Goldfields-Esperance, in Australia Occidentale

Canada
 Dundas – località ed ex comune del Canada, situato nella provincia dell'Ontario

Danimarca
 Dundas – località nel comune danese di Pituffik, in Groenlandia

Stati Uniti d'America
 Dundas – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Minnesota
 Dundas – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Ohio
 Dundas – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia
 Dundas – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Wisconsin

Persone
 Francis Dundas – generale e politico britannico
 Henry Dundas, I visconte Melville – giurista e politico scozzese
 James Whitley Deans Dundas – ammiraglio britannico
 Lawrence Dundas, I baronetto – politico scozzese
 Lawrence Dundas, I conte di Zetland – nobile e politico scozzese
 Lawrence Dundas, I marchese di Zetland – politico, scrittore e storico britannico
 Lawrence Dundas, II marchese di Zetland – politico inglese
 Robert Dundas il Giovane – giurista scozzese
 Robert Dundas il Vecchio – giurista scozzese
 Robert Dundas Whigham – militare britannico
 Thomas Dundas, I barone Dundas – politico scozzese
 Thomas Dundas, II conte di Zetland – nobile e politico inglese